Scoparia kan syfta på:

 Scoparia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Scoparia (växter) – ett släkte växter